Mogens Scheel-Plessen eller Mogens Scheel von Plessen kan henvise til flere personer:

 Mogens Scheel von Plessen (overceremonimester) (1713-1749) – overceremonimester, kammerherre og godsejer
 Mogens Scheel von Plessen (officer) (1778-1819) – godsejer og major
 Mogens Joachim Scheel-Plessen (1782-1853) – dansk-holstensk greve, godsejer og gehejmekonferensråd